Il doppio del Taranto Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Andrea Betzner e Claudia Porwik erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sabrina Goleš e Mercedes Paz hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Sophie Amiach e Emmanuelle Derly.

Teste di serie
 Sabrina Goleš /  Mercedes Paz (campionesse)
 Sophie Amiach /  Emmanuelle Derly (finale)
 Julie Halard /  Sandra Wasserman (primo turno)
 Frederique Martin /  Caterina Nozzoli (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taranto Open 1989